John Madden (voetballer) (1865-1948), Schots voetballer
 John Madden (American football) (1936-2021), Amerikaans footballspeler, -coach en -commentator
 John Madden (regisseur) (*1949), Brits regisseur
 John Madden (ijshockeyer) (*1973), Canadees ijshockeyer